JY est un code signifiant :
 Jordanie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Jy est le symbole :
 du jansky, une unité de densité de flux utilisée en radioastronomie.

JY sont les initiales :
 de Jean-Yves, un prénom composé.

Code